Walhalla se poate referi la:

 Valhalla / Walhalla, "palatul morților" în Mitologia nordică
 Templul Walhalla din Germania
 Walhalla, un crater apărut în urma unui impact pe Callisto
 Valhall, o trupă norvegiană de doom metal
 Valhalla, o trupă de dark-speed metal
 Numele de cod pentru Red Hat Linux 7.3